Das Herrendoppel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger Andreas Mies und Kevin Krawietz konnten als viertes Doppelpaar in der Turniergeschichte ihren Titel verteidigen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)

Herrendoppel
2020